Sezóna 2001/2002 byla 54. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Kölner Haie.

Konečná tabulka základní části

Play off

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále 

Německá hokejová liga
Lední hokej v roce 2001
Lední hokej v roce 2002